Ни Хун (, род. 28 февраля 1986) — китайская фехтовальщица на саблях, призёр олимпийских игр.

Ни Хун родилась в 1986 году в Пекине. В 2008 году, на Кубке мира по фехтованию в Тяньцзине она была признана лучшей из всех китайских спортсменок. В том же году на Олимпийских играх она выиграла серебряную медаль в составе китайской команды. В 2009 году Ни Хун в составе китайской сборной завоевала бронзовую медаль на Чемпионате мира по фехтованию.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Китая
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года